Clavelina lepadiformis —- вид оболочников в северо-восточной Атлантике.

Описание 
Туника асцидии Claveilina lepadifrmis, но внутренности жёлтые или белые и хорошо заметны.

Распространение 
Clavelina lepadiformis распространены на мелководье в Ирландии и Великобритании, встречается от Норвегии до Средиземного моря.

Асцидии
Оболочники Атлантического океана